Яс:

 Яс — представитель этнической группы в Венгрии
 Яс — частная суперъяхта
 Яс — инструмент

См. также 
 Ясы
 Яссы